Sutura (botànica), línia d'unió de les dues valves d'un fruit (per exemple el llegum) i per on aquest s'obre a la maduresa.
 Sutura quirúrgica, intervenció mèdica en la qual s'ajunten les ferides de la pell i teixits vasculars i altres teixits orgànics
 Sutura cranial, articulació fibrosa que uneix els diferents ossos del crani dels animals vertebrats 
 Sutura (geologia), gran falla orogènica

Referències